Алисон Рамсес Бекер (), познат и као Алисон, бразилски је фудбалер који игра на позицији голмана. Тренутно наступа за Ливерпул и репрезентацију Бразила.

Клупска каријера 
Алисон се придружио академији Интернасионала 2002. кад је имао десет година. 2013. године је одиграо прву утакицу за сениорски тим.

Дана 4. фебруара 2016. потписао је предуговор са Ромом на пет година за 7,5 милиона евра, да би у јулу исте године званично постао члан Роме.

Дана 19. јула 2018. је потписао за Ливерпул за 66,8 милиона фунти (72,5 милиона евра) што га је у том тренутку учинило најскупљим голманом света. Прву утакмицу за Ливерпул одиграо је против Вест Хем јунајтеда у победи свог клуба од 4:0.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Трофеји

Клупски 
Интернасионал
 Кампеонато Гаучо (4) : 2013, 2014, 2015, 2016.

Ливерпул
 Премијер лига (1) : 2019/20.
 ФА куп (1) : 2021/22.
 Лига куп (1) : 2021/22.
 Лига шампиона (1) : 2018/19.
 Светско клупско првенство (1) : 2019.

Репрезентативни 
Бразил
 Копа Америка (1) : 2019.

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1992.
Бразилски фудбалери
Фудбалери Интернасионала
Фудбалери Роме
Фудбалери Ливерпула
Фудбалери Серије А
Фудбалери Премијер лиге
Бразилски фудбалски репрезентативци
Фудбалери на Копа Америци 2016.
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери на Копа Америци 2019.
Фудбалери на Копа Америци 2021.
Фудбалери на Светском првенству 2022.
Фудбалери освајачи УЕФА Лиге шампиона
Фудбалери освајачи Копа Америке
Фудбалски голмани
Фудбалски голмани који су постигли погодак